Die 1. Liga 1994/95 war die 61. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 30. Juli 1994 und endete am 14. Juni 1995.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1994/95 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1994
Fußballsaison 1994/95